Niemierzyno ist der Name zweier Ortschaften in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:

 Niemierzyno (Połczyn-Zdrój) (deutsch Nemrin)
 Niemierzyno (Świdwin) (deutsch Nemmin)